Чури́лин — русская фамилия, этимологически восходящая к именованию Чурила — одной из форм канонического мужского имени Кирилл (из  — «господин», «владыка»).

Известные носители 
 Чурилин, Адриан Алексеевич (Авраамий; 1867—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Пензенский и Саранский.
 Чурилин, Александр Анатольевич (1946—2021) — российский дипломат.
 Чурилин, Алексей Павлович (1916—1982) — Герой Советского Союза.
 Чурилин, Арсений Павлович (1909—1957) — Герой Советского Союза.
 Чурилин, Владимир Иванович (1955—2003) — российский поэт.
 Чурилин, Тихон Васильевич (1885—1946) — российский поэт, переводчик, прозаик.

Чурилина 
 Чурилина, Любовь Николаевна (род. 1963) — российский лингвист, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации МГТУ им. Г. И. Носова; Почётный работник высшей школы РФ.

См. также 
 Чурилинский район

Примечания